Odeski Hurtok Futbołu Odessa (ukr. Футбольний клуб «Одеський гурток футболу» Одеса, Futbolnyj Kłub "Odeski Hurtok Futbołu" Odesa) – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Odessie, założony w 1909, występujący w lokalnych rozgrywkach tego miasta.

Sukcesy 
 mistrz Odessy: 1917.

Linki zewnętrzne 
 Informacja o klubie na stronie UkrSoccerHistory 

Kluby piłkarskie w Odessie
Kluby piłkarskie założone w 1909
Nieistniejące ukraińskie kluby piłkarskie